Coromandel steht für:

 Coromandel (Minas Gerais), ein Ort in Brasilien im Bundesstaat Minas Gerais
 Coromandel (Neuseeland), eine kleine Ortschaft auf der gleichnamigen Halbinsel in Neuseeland
 Coromandel Peninsula auf der Nordinsel Neuseelands

 den Thames-Coromandel District in der Region Waikato auf der Nordinsel Neuseelands
 den englischen Namen der Koromandelküste, die südöstliche Küste der indischen Halbinsel
 den Namen vieler Schiffe im 18. und 19. Jahrhundert (Coromandel oder HMS Coromandel, benannt nach der Koromandelküste)

Siehe auch: Koromandel